Рассолово — название населённых пунктов в России:

 Рассолово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Рассолово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Рассолово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Рассолово — деревня в Кашинском районе Тверской области.